День спасателя
  — 19 октября.
  — 17 мая (День пожарного и спасателя).
  — 27 декабря.
  — 17 сентября.

Примечания